Chlorostilbon bracei é uma espécie extinta de beija-flor da família Trochilidae, que era endêmica das Bahamas.

Chlorostilbon
Aves descritas em 1877
Aves extintas do Caribe